Västerport kan avse:
Västerport, Kalmar – stadsport i Kalmar
Vesterport – tidigare stadsport i Köpenhamn
Västerport, Varberg – stadsdel i Varberg